Неергор () — датская фамилия. Известные носители:

 Неергор, Мари де — датская кёрлингистка.
 Неергор, Метте де (род. 1991) — датская кёрлингистка.
 Неергор, Нильс Томасиус (1854—1936) — датский политический деятель.